Il tunnel (El túnel) – romanzo di Ernesto Sabato del 1948
El túnel – film per la televisione del 1977 diretto da José Luis Cuerda
Il tunnel (El túnel) – film del 1987 diretto da Antonio Drove